Dörrebach steht für:

 Dörrebach, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Dörrebach (Guldenbach), rechter Zufluss zum Guldenbach in Stromberg, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz